Воспоминания об убийстве:
 «Воспоминания об убийстве» — американский фильм режиссёра Роберта Льюиса, вышедший в 1990 году.
 «Воспоминания об убийстве» — южнокорейский фильм режиссёра Пон Чжун Хо, вышедший в 2003 году.